Dopes to Infinity (в пер. с англ. Бесконечный дурман) — третий студийный альбом американской стоунер-рок-группы Monster Magnet, выпущенный лейблом A&M Records 21 марта 1995 года.

Об альбоме 

Dopes to Infinity записан и сведён в студиях The Magic Shop и Electric Lady в Нью-Йорке. В процессе записи Monster Magnet прибегли к использованию новых инструментов — меллотрона, органа и ситары — для формирования гипнотического и «кислотного» звука. Вышедший 21 марта 1995 альбом имел некоторый коммерческий успех, в отличие от первых двух студийных работ Monster Magnet. Диск был отмечен в чартах нескольких стран, а выпущенная в качестве сингла композиция «Negasonic Teenage Warhead» заняла 26 и 19 место в хит-парадах Hot Modern Rock Tracks и Hot Mainstream Rock Tracks соответственно. В то же время, другие синглы, «Dead Christmas» и «Dopes to Infinity», успеха не имели.

В 2011 году в Европе и США Monster Magnet провели концертный тур Dopes To Infinity 2011 Tour, в рамках которого музыканты исполняли только материал альбома Dopes to Infinity в полном объёме. Также планировался аналогичный тур в Австралии, однако он был отменён. Согласно официальному заявлению промоутеров, этому способствовали непредвиденные обстоятельства.

Реакция критиков 
Пластинка была положительно воспринята музыкальными изданиями. 4 звезды из возможных 5 присудил альбому Нед Реджет, обозреватель Allmusic. Он посчитал, что Dopes to Infinity «более мощный и прямолинейный», чем предыдущие работы. Высокую оценку альбому поставил и редактор Entertainment Weekly Том Синклер; по его мнению, диск «предназначен для тех, кто жаждет максимальной психологической перегрузки». Наивысшая оценка была выставлена немецким изданием Rock Hard (10 из 10). По мнению рецензента Ханно Кресса, «космическое» звучание диска может ввести в заблуждение слушателя, но тем не менее, обозреватель окрестил Dopes to Infinity «психоделическим шедевром нью-хард-рока». В 2005 году редколлегия Rock Hard определила Dopes to Infinity на 406 место рейтинга «500 лучших рок- и метал-альбомов всех времён».

Список композиций 

Комментарии

Участники записи

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Хронология релиза 

Основано на информации, предоставленной Allmusic и Discogs

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Monster Magnet

Альбомы 1995 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы стоунер-рока
Альбомы A&M Records
Альбомы Monster Magnet